Pout désigne :
Pout, un personnage de la Bible
Pout, une commune sénégalaise de la région de Thiès
 Pout Kelle, un village du Cameroundans la région du Centre
 Pout-Loloma, un village du Cameroun 
 Pout Njouma, un village du Cameroun dans la Région du Littoral

Voir aussi 
 Le Pout
 Nach Pout', ancien journal du parti fasciste russe